Супоневская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Супоневская волость (Брянский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии.
 Супоневская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии.